Esta é uma lista de municípios da Paraíba por população segundo o censo demográfico de 1970, ano em que o estado possuía 171 municípios. A partir deste censo, João Pessoa alcançou o posto de município mais populoso da Paraíba.

PB 1970
Pop 1970